Сосногорск — город в Республике Коми Российской Федерации. С этим городом также связаны:

 Сосногорск — муниципальный район в составе Республики Коми.
 Сосногорск — городское поселение в составе муниципального района Сосногорск.
 Сосногорск — узловая станция Северной железной дороги.
 Сосногорск-2 — станция Северной железной дороги.